Аба́нт (Абас), в грецькій міфології:

 Абант (цар Аргоса) — дванадцятий цар Аргоса, прадід Персея, син Лінкея й Гіпермнестри, онук Єгипта й Даная, від якого дістав у спадщину чарівний щит. Під Троєю той щит потрапив до Енея;
 Абант Троянський — супутник Енея;
 Абант Популонський — ватажок етруського загону з Популонії, що прийшов на допомогу Енеєві;
 Абант — син Мелампода (Мелампа);
 Абант (син Келея) — старший син елефсинського царя Келея і його дружини Метаніри. Побачивши одного разу, що Деметра залпом випила цілий глечик ячмінного відвару, вигукнув: «О, як жадібно ти п'єш!». За це та, ображена такою неповагою до старших і до богів, перетворила його на ящірку.
 Абант (син Посейдона) — син Посейдона і німфи Аретуси, від його імені отримало свою назву плем'я абантів;
 Абант (епонім) — епонім войовничого племені абантів на Евбеї.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 А. П. Кондрашов. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. РИПОЛ классик. Москва. 2016. ISBN 978-5-386-09554-3 
Епоніми
Персонажі давньогрецьких міфів